Tal der Liebe steht für:

 Tal der Liebe (Buch), Roman der Kierkegaard-Übersetzerin Edna Hong
 Tal der Liebe (Park), Landschaftspark im Internationalpark Unteres Odertal, Woiwodschaft Westpommern, Polen